Генри Беннетт (; июль 1823 — 20 августа 1890) — английский селекционер роз. Основоположник современных методов скрещивания роз с запланированным выбором пар и ручным опылением. Считается одним из создателей чайно-гибридных роз.

Биография 
Генри Беннетт успешно занимался сельским хозяйством близ Солсбери, графство Уилтшир, в поиске альтернативных источников дохода занялся разведением роз. Его первая попытка в 1868 году не увенчались успехом, поэтому с 1870 по 1872 год он ежегодно посещал основных производителей роз во Франции. Учёный был удивлен, обнаружив, что они используют случайные скрещивания, высаживая огромное количество семян и выбирая случайные удачные экземпляры. Ручное опыление в то время уже было известно, но использовалось эпизодически. Построив теплицы оснащённые подогревом он занялся скрещиванием подбирая пары и документируя результаты. Первый удачные сеянцы были получены в 1879 году, когда он представил десять сортов ('Duke of Connaught', 'Duchess of Connaught', 'Duchess of Westminster', 'Hon. George Bancroft', 'Michael Saunders', 'Nancy Lee', 'Pearl', 'Jean Sisley', 'Viscountess Falmouth' и 'Beauty of Stapleford'). Некоторые из первых созданных им сортов оказались сильно восприимчивы к мучнистой росе. Позже Генри Беннетт создал более удачные сорта. Садоводческое общество в Лионе пригласило его читать лекции.

Жена Генри Беннетт, Эмма. Умерла в 25 мая 1875 года. В её честь названа роза 'Madame Bennett' Gilbert Nabonnand, 1876.

Сын Эдвард Беннетт продолжил дело своего отца. В 1911 году эмигрировал в Австралию, где занимался выращиванием роз на срезку в штате Квинсленд.

Генри Беннетт умер в Shepperton 20 августа 1890 года от цирроза печени, в возрасте шестьдесяти семи лет. Похоронен на кладбище в Stapleford.

Сорта

Ссылки 
 Сорта созданные Henry Bennett

Литература 
 
 
 
 

Селекционеры Англии
Умершие от цирроза печени